Enid puede referirse a:
 Enid (Oklahoma), ciudad ubicada en el condado de Garfield en el estado estadounidense de Oklahoma.
 North Enid (Oklahoma), pueblo ubicado en el condado de Garfield en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Enid Blyton, política y escritora inglesa.
 Enid Bennett, actriz cinematográfica australiana.
 Enid (Ghost World), personaje de Ghost World.
 Enid, personaje de la saga Harry Potter de J. K. Rowling.
 Enid, película de 2009.